Glaubrecht ist der Name von

 Frank Glaubrecht (* 1943), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Martin Glaubrecht (1936–2019), Germanist, Erzähler, Bildhauer
 Matthias Glaubrecht (* 1962), deutscher Biologe und Sachbuchautor
Otto Glaubrecht, Pseudonym v. Rudolf Oeser (Schriftsteller)